Sharon puede referirse a:

 El despertar de Sharon, película de 1991, escrita y dirigida por Michael Tolkin y protagonizada por Mimi Rogers.
 Sharon la Hechicera (telenovela), telenovela biográfica de 2018 basada en la vida de la cantante Edith Bermeo, protagonizada por Samantha Grey y María Fernanda Ríos. 
 Llanura de Sharon, mitad norte de la llanura costera de Israel.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Nathan Sharon (1925-2011), bioquímico israelí.
 Sharon Amador (n. 1980), modelo y reina de belleza nicaragüense.
 Sharon Angela, actriz estadounidense, mayormente conocida por su interpretación de Rosalie Aprile en la serie de televisión estadounidense Los Soprano.
 Sharon Bezaly (n. 1972), flautista israelí de reconocimiento internacional.
 Sharon Corr (n. 1970), violinista, cantante y compositora irlandesa; miembro, junto con sus hermanos, del grupo musical The Corrs.
 Sharon Cohen, conocida como Dana International (n. 1972); cantante y compositora israelí, que ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1998 con el tema Diva.
 Sharon Cuneta (n. 1966), actriz, cantante y presentadora de televisión filipina.
 Sharon den Adel (n. 1974), cantante holandesa, miembro del grupo musical Within Temptation.
 Sharon Fichman (n. 1990), jugadora profesional de tenis canadiense.
 Sharon Hinnendael (n. 1989), actriz estadounidense.
 Sharon Isbin, guitarrista estadounidense.
 Sharon Jones (n. 1956), cantante estadounidense de soul y funk.
 Sharon L. Lechter, prestigiosa contadora y mujer de negocios estadounidense.
 Sharon Lee (n. 1988), cantante de Hong Kong.
 Sharon Maguire (n. 1960), directora de cine galesa.
 Sharon la Hechicera (1974-2015), cuyo nombre de nacimiento es Edith Bermeo Cisneros, cantante, actriz y empresaria ecuatoriana
 Sharon Marley (n. 1964), hija biológica de la cantante cubana de reggae Rita Marley, e hija adoptiva del músico, guitarrista y compositor jamaiquino Bob Marley.
 Sharon Olds, poetisa estadounidense en lengua inglesa, autora de ocho libros de poesía.
 Sharon Osbourne, cuyo nombre de nacimiento era Sharon Rachel Levy (n. 1952); personalidad británica de televisión; es la esposa del cantante y compositor Ozzy Osbourne.
 Sharon Presley (n. 1943), liberal libertaria, anarcocapitalista, feminista individualista, escritora, activista y profesora de psicología estadounidense.
 Sharon Shannon (n. 1968), cantante irlandesa.
 Sharon Shason (n. 1978), jugador israelí de baloncesto.
 Sharon Stone (n. 1958) , actriz estadounidense.
 Sharon Tate (1943-1969), actriz y modelo estadounidense.
 Sharon Van Etten, cantante y compositora estadounidense.
 Sharon Wild (n. 1979), actriz porno.

También, puede referirse a los siguientes poblados o divisiones administrativas de Estados Unidos:

 Sharon, pueblo del condado de York, en el estado de Carolina del Sur.
 Sharon, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Litchfield, en el estado de Connecticut.
 Sharon, pueblo del condado de Litchfield, en el estado de Connecticut.
 Sharon, ciudad del condado de Steele, en el estado de Dakota del Norte.
 Sharon, municipio del condado de Steele, en el estado de Dakota del Norte.
 Sharon, municipio del condado de Hutchinson, en el estado de Dakota del Sur.
 Sharon, ciudad del condado de Taliaferro, en el estado de Georgia.
 Sharon, municipio del condado de Appanoose, en el estado de Iowa.
 Sharon, municipio del condado de Audubon, en el estado de Iowa.
 Sharon, municipio del condado de Clinton, en el estado de Iowa.
 Sharon, municipio del condado de Johnson, en el estado de Iowa.
 Sharon, municipio del condado de Fayette, en el estado de Illinois.
 Sharon, ciudad del condado de Barber, en el estado de Kansas.
 Sharon, municipio del condado de Barber, en el estado de Kansas.
 Sharon, municipio del condado de Wallace, en el estado de Kansas.
 Sharon, pueblo del condado de Norfolk, en el estado de Massachusetts.
 Sharon, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Norfolk, en el estado de Massachusetts.
 Sharon, municipio del condado de Washtenaw, en el estado de Míchigan.
 Sharon, municipio del condado de Le Sueur, en el estado de Minnesota.
 Sharon, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Madison, en el estado de Misisipi.
 Sharon, municipio del condado de Buffalo, en el estado de Nebraska.
 Sharon, pueblo del condado de Schoharie, en el estado de Nueva York.
 Sharon, pueblo del condado de Hillsborough, en el estado de Nuevo Hampshire.
 Sharon, municipio del condado de Franklin, en el estado de Ohio.
 Sharon, municipio del condado de Medina, en el estado de Ohio.
 Sharon, municipio del condado de Noble, en el estado de Ohio.
 Sharon, municipio del condado de Richland, en el estado de Ohio.
 Sharon, pueblo del condado de Woodward, en el estado de Oklahoma.
 Sharon, ciudad del condado de Mercer, en el estado de Pensilvania.
 Sharon, municipio del condado de Potter, en el estado de Pensilvania.
 Sharon, pueblo del condado de Weakley, en el estado de Tennessee.
 Sharon, pueblo del condado de Windsor, en el estado de Vermont.
 Sharon, pueblo del condado de Portage, en el estado de Wisconsin.
 Sharon, pueblo del condado de Walworth, en el estado de Wisconsin.
 Sharon, villa del condado de Walworth, en el estado de Wisconsin.

Además, puede hacer referencia a los siguientes personajes ficticios:

 Sharon, una de las luchadoras de la saga de videojuegos Street Fighter.
 Sharon Carter (alias Agente 13), agente secreto en el universo de Marvel Comics.
 Sharon Raydor, personaje ficticio de la serie de televisión estadounidense The Closer.
 Sharon Watts, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Home and Away.